Любовь Гуревич:
 Гуревич, Любовь Юрьевна (род. 1946) — петербургский прозаик, критик, искусствовед.
 Гуревич, Любовь Яковлевна (1866—1940) — писательница, критик, переводчик.